Равно Бучје може да се односи на:

 Равно Бучје (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Зајечарски управни округ, Република Србија
 Равно Бучје (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Пчињски управни округ, Република Србија

Види још 
 Бучје